Ma plus belle histoire d'amour, album de Barbara
 Ma plus belle histoire d'amour, chanson de Barbara